La famille van Zuylen van Nijevelt est une famille noble originaire de la région de Rotterdam.
La famille van Zuylen van Nievelt ou van Zuylen van Nyevelt est une ancienne famille noble d'Utrecht.